Alexandra Jean Theresa Dimeco (Waterbury, Connecticut, Estados Unidos, 12 de junho de 1992), mais conhecida como Allie DiMeco,  é uma atriz, multi-instrumentista norte-americana. É conhecida por atuar a baixista Rosalina na série The Naked Brothers Band da Nickelodeon.

Allie nasceu e morou com sua mãe Laura na cidade de Waterbury, no estado de Connecticut, pois seu pai faleceu quando ela era pequena. Ela estrelou no filme The Naked Brothers Band: The Movie e depois seguiu atuando no mesmo entre 2006 e 2008, onde se tornou mundialmente conhecida. Atualmente, Allie também fez comerciais e estudou na escola: Holy Cross High School.

Ela e sua melhor amiga, Kristina Reyes, que conheceu na série The Naked Brothers Band em 2008, tem um canal no YouTube chamado Damsels In A Dress, que significa Donzelas em um vestido, elas postam videos constantemente. Atualmente está morando em Miami, Flórida onde cursou a faculdade na Universidade Internacional da Flórida.

Ligações externas 
 

Naturais de Waterbury (Connecticut)
Atores dos Estados Unidos
Baixistas dos Estados Unidos